Pseudomorfea är ett släkte av svampar. Pseudomorfea ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudomorfea